Sauklingenbach ist ein Gewässername:

 Sauklingenbach (Fischach), rechter Quellarm der Fischach  beim Ortsteil Hessental der Stadt Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sauklingenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Pliezhausen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Säuklinge